Халосток има више значења:

 Халосток (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халосток (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Халосток (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Халосток (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Халосток (Халосток, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику